La intrusa é uma telenovela mexicana, produzida pela Televisa e exibida em 1964 pelo Telesistema Mexicano.

Elenco

José Elías Moreno
Luz María Aguilar
Manuel Calvo
Julissa

Ligações externas

Telenovelas do México
Telenovelas da Televisa da década de 1960
Programas de televisão do México que estrearam em 1964
Programas de televisão do México encerrados em 1964
Telenovelas em espanhol